Т-15:

 Союз Т-15 — пилотируемый космический аппарат из серии «Союз Т».
 Škoda T-15 — экспериментальный германо-чешский лёгкий танк
 Т-15 — проект советской ядерной торпеды.
 Т-15 — российский термоядерный реактор типа Токамак.
 Т-15 — тяжёлая боевая машина пехоты на платформе Армата.